Биличенко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Биличенко, Виктор Григорьевич (1930—2018) — председатель колхоза «Шляхом Ленина» Тывровского района Винницкой области, Герой Социалистического Труда.
 Биличенко, Геннадий Васильевич (1972—2014) — капитан Группы «А» Центра специальных операций Службы безопасности Украины.